«Нива» — український футбольний клуб з міста Вінниці
 «Нива» — український футбольний клуб з міста Підгайці
 «Нива» — український футбольний клуб з міста Тернополя
 «Нива» — аматорський український футбольний клуб з міста Теребовлі Тернопільської області
 «Нива» — український футбольний клуб з села Нечаяного Миколаївського району Миколаївської області
 «Нива» — український футбольний клуб з міста Решетилівка Полтавської області
 «Нива-Віктор» — український футбольний клуб з селища міського типу Новомиколаївки Запорізької області
 «Нива-Космос» — український футбольний клуб з міста Миронівка Київської області
 «Нива» — петербурзький найпопулярніший тижневик РІ XIX — початку XX ст.
 «Нива» — львівське періодичне видання, що виходило від січня до липня 1865 року
 «Нива» — львівський часопис українських греко-католицьких священиків, виходив у 1904—1939 роках (крім 1915 і 1919)
 СК-5 «Нива» — зернозбиральний комбайн
 ВАЗ-2121 «Нива» — марка радянського автомобіля

Нива — колишня волость, до реформи 2017 року адміністративна одиниця самоврядування в повіті Ляенемаа
 Нива — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року адміністративний центр волості Нива) повіту Ляенемаа
 Нива — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа
 Нива — ландшафтний заповідник

Нива — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Нива — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Нива — селище, Юргамиський район, Курганська область

Нива — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Нива — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район

Див. також 
 Нива Трудова